destrukcja, uszkodzenie
 Destrukcja – film z 2015
 Destrukcja – drugi tom serii Krucjata

Zobacz też 
 Twórcza destrukcja